Cikote (Kosjerić), een plaats in de Servische gemeente Kosjerić
 Cikote (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica
 Cikote (Pakrac), een plaats in de Kroatische gemeente Pakrac
 Cikote (Prijedor), een plaats in de Bosnische gemeente Prijedor